Az 1973-as Amstel Gold Race volt a 8. holland kerékpárverseny. Április 7-én került megrendezésre, össztávja 238 kilométer volt. Végső győztes a belga Eddy Merckx lett.

Végeredmény

További információk 
 Hivatalos honlap
 Végeredmény

Amstel Gold Race
Amstelgoldrace